Estas são as estatísticas para a Copa do Mundo FIFA de 2018, que acontece na Rússia a partir de 14 de junho a 15 de julho de 2018.

Gols de disputas de pênaltis não são contados, e jogos decididos pela disputas de pênaltis são contados como empates.

Premiação

Homem do Jogo 

 Grupo A
 Rússia–Arábia Saudita:  Denis Cheryshev
 Egito–Uruguai:  Mohamed El-Shenawy
 Rússia–Egito:  Denis Cheryshev
 Uruguai–Arábia Saudita:  Luis Suárez
 Uruguai–Rússia:  Luis Suárez
 Arábia Saudita–Egito:  Mohamed Salah

 Grupo B
 Marrocos–Irã:  Amine Harit
 Portugal–Espanha:  Cristiano Ronaldo
 Portugal–Marrocos:  Cristiano Ronaldo
 Irã–Espanha:  Diego Costa
 Espanha–Marrocos:  Isco
 Irã–Portugal:  Ricardo Quaresma

 Grupo C
 França–Austrália:  Antoine Griezmann
 Peru–Dinamarca:  Yussuf Poulsen
 Dinamarca–Austrália:  Christian Eriksen
 França–Peru:  Kylian Mbappé
 Austrália–Peru:  André Carrillo
 Dinamarca–França:  N'Golo Kanté

 Grupo D
 Argentina–Islândia:  Hannes Þór Halldórsson
 Croácia–Nigéria:  Luka Modrić
 Argentina–Croácia:  Luka Modrić
 Islândia–Nigéria:  Ahmed Musa
 Nigéria–Argentina:  Lionel Messi
 Islândia–Croácia:  Milan Badelj

 Grupo E
 Costa Rica–Sérvia:  Aleksandar Kolarov
 Brasil–Suíça:  Philippe Coutinho
 Brasil–Costa Rica:  Philippe Coutinho
 Sérvia–Suíça:  Xherdan Shaqiri
 Sérvia–Brasil:  Paulinho
 Suíça–Costa Rica:  Blerim Džemaili

 Grupo F
 Alemanha–México:  Hirving Lozano
 Suécia–Coreia do Sul:  Andreas Granqvist
 Coreia do Sul–México:  Javier Hernández
 Alemanha–Suécia:  Marco Reus
 Coreia do Sul–Alemanha:  Cho Hyun-woo
 México–Suécia:  Ludwig Augustinsson

 Grupo G
 Bélgica–Panamá:  Romelu Lukaku
 Tunísia–Inglaterra:  Harry Kane
 Bélgica–Tunísia:  Eden Hazard
 Inglaterra–Panamá:  Harry Kane
 Panamá–Tunísia:  Fakhreddine Ben Youssef
 Inglaterra–Bélgica:  Adnan Januzaj

 Grupo H
 Colômbia–Japão:  Yuya Osako
 Polônia–Senegal:  M'Baye Niang
 Japão–Senegal:  Sadio Mané
 Polônia–Colômbia:  James Rodríguez
 Japão–Polônia:  Jan Bednarek
 Senegal–Colômbia:  Yerry Mina

 Oitavas de final
 França–Argentina:  Kylian Mbappé
 Uruguai–Portugal:  Edinson Cavani
 Espanha–Rússia:  Igor Akinfeev
 Croácia–Dinamarca:  Kasper Schmeichel
 Brasil–México:  Neymar
 Bélgica–Japão:  Eden Hazard
 Suécia–Suíça:  Emil Forsberg
 Colômbia–Inglaterra:  Harry Kane

 Quartas de final
 Uruguai–França:  Antoine Griezmann
 Brasil–Bélgica:  Kevin De Bruyne
 Suécia–Inglaterra:  Jordan Pickford
 Rússia–Croácia:  Luka Modrić

 Semifinais
 França–Bélgica:  Samuel Umtiti
 Croácia–Inglaterra:  Ivan Perišić

 Disputa pelo terceiro lugar
 Bélgica–Inglaterra:  Eden Hazard

 Final
 França–Croácia:  Antoine Griezmann
|}

Artilheiros 
Foram 158 gols marcados em 61 jogos, para uma média de 2,59 gols por partida. A menor média de gols da histórias da Copa foi em 1990, com 2,21 gols por partida.

Assistências 
 2 assistências 

 Éver Banega
 Lionel Messi
 Eden Hazard
 Kevin De Bruyne
 Thomas Meunier
 Youri Tielemans

 Philippe Coutinho
 James Rodríguez
 Juan Quintero
 Antoine Griezmann
 Lucas Hernández
 Aleksandr Golovin

 Artem Dzyuba
 Viktor Claesson
 Wahbi Khazri
 Carlos Sánchez

1 assistência 

 Gabriel Mercado
 Marcos Rojo
 Dries Mertens
 Nacer Chadli
 Romelu Lukaku
 Toby Alderweireld
 Douglas Costa
 Gabriel Jesus
 Neymar
 Willian
 Juan Cuadrado
 Joel Campbell
 Domagoj Vida
 Ivan Perišić
 Josip Pivarić
 Luka Modrić
 Marcelo Brozović
 Mario Mandžukić
 Mateo Kovačić
 Milan Badelj
 Šime Vrsaljko
 Christian Eriksen
 Nicolai Jørgensen
 Thomas Delaney
 Abdallah Said

 Ashley Young
 Harry Maguire
 Jesse Lingard
 Kieran Trippier
 Raheem Sterling
 Andrés Iniesta
 Daniel Carvajal
 Sergio Busquets
 Corentin Tolisso
 Olivier Giroud
 Marco Reus
 Mario Gómez
 Gylfi Sigurðsson
 Gaku Shibasaki
 Keisuke Honda
 Shinji Kagawa
 Takashi Inui
 Yuto Nagatomo
 Fayçal Fajr
 Javier Hernández
 Hirving Lozano
 Kenneth Omeruo
 Victor Moses
 Ricardo Ávila
 Paolo Guerrero

 Kamil Grosicki
 Rafał Kurzawa
 Adrien Silva
 Gonçalo Guedes
 João Moutinho
 Raphaël Guerreiro
 Alan Dzagoyev
 Mário Fernandes
 Ilya Kutepov
 Roman Zobnin
 Dušan Tadić
 Luis Suárez
 Rodrigo Bentancur
 Ju Se-jong
 Lee Jae-sung
 M'Baye Niang
 Breel Embolo
 Denis Zakaria
 Mario Gavranović
 Xherdan Shaqiri
 Ola Toivonen
 Oussama Haddadi
 Hamdi Nagguez

Dados disciplinares

Sedes

Resumo

Estatísticas da competição 

Legenda: JG:Jogos; RD:Fase ou rodada; PB:Público; TP:Tempo de bola em jogo (em minutos); PO:Posse de Bola; PN:Penâlti convertido; CH:Chutes; CG:Chutes em direção ao gol; IM:Impedimento; ES:Escanteio; SC:Expulsão por segundo cartão amarelo; FC:Faltas cometidas; FS:Faltas sofridas.
Referência de Locais: EC: Arena de Ecaterimburgo, Ecaterimburgo; FI: Estádio de Fisht, Sóchi; KL: Estádio de Kaliningrado, Caliningrado; KZ: Arena Kazan, Cazã; LU: Estádio Lujniki, Moscou; MO: Mordovia Arena, Saransk; NN: Estádio de Níjni Novgorod, Níjni Novgorod; RO: Arena Rostov, Rostov do Don; SA: Estádio de São Petersburgo, São Petersburgo; SM: Samara Arena, Samara; SP: Estádio Spartak, Moscou; VO: Arena Volgogrado, Volgogrado.

Ver também 
 Dados disciplinares da Copa do Mundo FIFA de 2018

Copa do Mundo FIFA de 2018